Катрин Хаккер (; ) — немецкая гребчиха, выступавшая за сборные ГДР и объединённой Германии в 1980-х и 1990-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Сеуле, обладательница бронзовой медали Олимпиады в Барселоне, двукратная чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Катрин Хаккер родилась 3 апреля 1967 года в городе Висмар, ГДР. Проходила подготовку в Берлине в столичном спортивном клубе «Динамо».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1986 года, когда вошла в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Ноттингеме, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте распашных безрульных двоек.

В 1987 году в той же дисциплине стала серебряной призёркой на мировом первенстве в Копенгагене, уступив в финале только экипажу из Румынии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в составе команды, куда также вошли гребчихи Аннегрет Штраух, Юдит Цайдлер, Уте Вильд, Аня Клуге, Беатрикс Шрёэр, Уте Штанге, Рамона Бальтазар и рулевая Даниэла Нойнаст, заняла в женских восьмёрках первое место, завоевав тем самым золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» в золоте.

В 1989 году в безрульных двойках одержала победу на чемпионате мира в Бледе.

На мировом первенстве 1990 года в Тасмании получила бронзу в программе безрульных четвёрок.

После объединения ГДР и ФРГ вошла в состав гребной сборной Германии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1991 году в безрульных четвёрках выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в Вене.

В 1992 году отправилась выступать на Олимпийских играх в Барселоне и выиграла бронзовую медаль в зачёте восьмёрок — здесь её экипаж опередили гребчихи из Канады и Румынии. За это достижение удостоилась высшей спортивной награды Германии «Серебряный лавровый лист».

На чемпионате мира 1993 года в Рачице получила бронзовую награду в восьмёрках.

В 1994 году была лучшей в восьмёрках на мировом первенстве в Индианаполисе.

Находясь в числе лидеров немецкой национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте, однако на сей раз попасть в число призёров не смогла — финишировала в программе безрульных двоек четвёртой, остановившись в шаге от призовых позиций.

Последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 1997 года, когда в восьмёрках выиграла две серебряные медали на этапах Кубка мира в Мюнхене и Люцерне, а также заняла пятое место на чемпионате мира в Эгбелете. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Катрин Хаккер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте
Кавалеры Серебряного лаврового листа